Эймар VI де Пуатье (), по прозвищу Толстый (le Gros;  — ) — граф Валентинуа и Диуа, сеньор Толиньяна, Сен-Валье и т. д., губернатор Дофинэ в 1349—1355 годах, ректор Конта-Венессен с 1372 года. Сын Луи I де Пуатье-Валентинуа (погиб в октябре 1345) и его жены Маргариты де Вержи, дамы де Вадан.

Биография 
В 1349—1355 годах губернатор Дофинэ. Дофин Карл обвинил его в том, что передача сеньории Фосиньи графу Савойи Амедею VI (по Парижскому договору от 5 января 1355 года) была оформлена в интересах последнего, и Эймара VI де Пуатье приговорили к уплате крупной компенсации (уплачена его наследником в начале XV века).

Женился 13 декабря 1344 года на Аликс де Бофор (ум. не ранее 1390), племяннице папы Клемента VI. Их брак был бездетным.

В 1347 году взятием замка Крест одержал окончательную победу в войне с епископами Валанса и Ди («Guerre des Episcopaux»), начатую ещё его предшественниками.

В 1348 году владения Эймара пострадали от эпидемии чумы.

С 1372 года ректор папского графства Конта-Венессен, получил эту должность от Григория XI — брата своей жены.

Желая подчеркнуть независимость своих графств как от Франции, так и от Святого престола, добился от императора Карла титула имперского викария в королевстве Арелат.

В завещании, составленном 9 февраля 1371 года, назначил наследником своего двоюродного брата — Луи II де Пуатье-Валентинуа (1354—1419).

Умер между 23 марта и 10 августа 1374 года.

Источники 
 http://fmg.ac/Projects/MedLands/provvaldi.htm#_Toc493842126 
 Jules Chevalier (chanoine), Mémoires pour servir à l’histoire des comtés de Valentinois et de Diois, vol. 1 : Les anciens comtes de Die et de Valence, les comtes de Valentinois de la maison de Poitiers, Paris, Picard, 1897, 477 p.

Графы Валентинуа